Socharstvi.info je česká internetová databáze sochařů a soch. Databáze prací, autorů a sochařských souborů ve veřejném prostoru 19. až 21. století v České republice. Projekt byl podpořen v rámci grantového projektu odboru muzeí a galerií Ministerstva kultury za rok 2009.

CDS Horažďovice 
Výstavními a badatelskými projekty v oblasti českého moderního sochařství se zabývá občanské sdružení Centrum pro dějiny sochařství Horažďovice.

Odkazy

Související články 
 Archiv výtvarného umění
 Sochy a města
 Vetřelci a volavky

Externí odkazy 
 

Projekty
Online databáze
České sochařství
Sochy v Česku